Олен может означать:

 Олен — греческий поэт 1-го тысячелетия до н. э.
  — древний город в Ахайе.
 Олен (Этолия) — древний город в Этолии.
  — род трилобитов, типичные представители отряда Ptychopariida.

Персонажи древнегреческой мифологии
 Олен — отец Фокея, из земли лелегов. Его сын был убит аргонавтом Теламоном.
 Олен — муж . Упоминается в «Метаморфозах» Овидия (X, 68).